Arnières-sur-Iton es una comuna francesa del departamento de Eure, en la región de Normandía.

Demografía

Referencias

Enlaces externos 
 INSEE

Arnieres Iton